Contea di Haskell o Haskell County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Haskell (Kansas)
 Contea di Haskell (Oklahoma)
 Contea di Haskell (Texas)